Gandolfi – cognome italiano di origine germanica, derivante dal nome Gundulf (Lingua latina: Gandulfus), importato in Italia dai Longobardi. È diffuso soprattutto in Emilia, Lombardia, Liguria e Piemonte.

Personaggi
Annapia Gandolfi – schermitrice italiana
Antonio Gandolfi – politico e militare italiano
Chiara Gandolfi – ginnasta italiana
Democrito Gandolfi – scultore italiano
Elio Gandolfi – cantante italiano
Ferdinando Gandolfi – pallanuotista italiano
Gaetano Gandolfi – anatomista e veterinario italiano
Gaetano Gandolfi – pittore italiano
Javier Gandolfi – calciatore argentino
Mauro Gandolfi – pittore italiano
Paolo Gandolfi – politico italiano
Pietro Gandolfi – scrittore italiano
Raffaele Gandolfi – giocatore di baseball italiano
Renato Gandolfi – ex calciatore italiano
Romano Gandolfi – musicista italiano
Sabrina Gandolfi – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Sebastiano Gandolfi – letterato italiano
Silvana Gandolfi – scrittrice italiana
Ubaldo Gandolfi – pittore italiano

Pagine correlate 
Gandolfo